M/S Svealand kan avse:

 Trave Lines/Svea 1972
 SJ/Lion Ferry 1973